Список 75 величайших игроков в истории НБА был составлен в 2021 году к семидесятипятилетию Национальной баскетбольной ассоциации. Подобно списку 50 величайших игроков в истории НБА, составленном в 1996 году, эти 75 игроков были выбраны группой представителей СМИ, действующих и бывших игроков, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей команд. Перед комитетом была поставлена задача составить список из 75 игроков, но он выбрал 76 из-за одинакового количества голосов. Этот список является частью празднования юбилея лиги в сезоне 2021/22.

Игроки

Список 
На момент оглашения списка все игроки в сумме являются обладателями 158 чемпионств НБА, 62 титулов Самого ценного игрока (MVP), 48 наград Самого ценного игрока финала, а также они 730 раз участвовали в Матче всех звёзд НБА. 50 из выбранных 76 игроков были также выбраны в список 50 величайших игроков, составленный в 1996 году. 11 игроков (Яннис Адетокунбо, Кармело Энтони, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Леброн Джеймс, Кавай Леонард, Дамиан Лиллард, Крис Пол и Расселл Уэстбрук) принимали участие в сезоне 2021/22, во время которого был объявлен список. Многие из выбранных игроков были включены в Зал славы баскетбола. Дирк Новицки и Дуэйн Уэйд — единственные игроки, завершившие карьеру, но не включённые в Зал славы, однако они могут быть выбраны в 2023 году. Несколько игроков скончались к моменту объявления списка, в том числе Уэс Анселд, Пол Аризин, Джордж Майкен, Мозес Мэлоун, Хэл Грир, Уилт Чемберлен, Джон Хавличек, Билл Шерман, Элджин Бэйлор, Кобе Брайант, Дэйв Дебуше и Пит Маравич. Яннис Адетокунбо был выбран на драфте НБА 2013 года, позже остальных игроков из списка, за восемь лет до его формирования; Кавай Леонард (2011), Дамиан Лиллард и Энтони Дэвис (2012) также были выбраны на драфте менее чем за десять лет до опубликования списка.

Примечание: Статистика приведена по состоянию на конец сезона 2020/21, последнего сезона, завершившегося до объявления списка.

Процесс

Процесс выбора 
Список был составлен путём голосования, проведённого среди представителей СМИ, действующих и бывших игроков, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей команд. НБА заявила, что игроки были "выбраны за то, что они были пионерами, которые помогли сформировать, определить и переопределить игру".

НБА объявляла по 25 игроков, включённых в список, каждый день с 19 по 21 октября 2021 года.

См. также 
 Сборная всех времён АБА
 50 величайших игроков в истории НБА

Примечания

Ссылки 
 75 величайших игроков на официальном сайте НБА

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки Национальной баскетбольной ассоциации